Victor Gerniers (Anzegem) (1938-), burgemeester van Anzegem (1998-2012)
 Victor Gerniers (Kaster) (1849-1939), burgemeester van Kaster (1894-1939)